Joshua Holden (né le  à Calgary, dans la province de l'Alberta au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Carrière en club 
En 1998-1999, il commence sa carrière avec les Canucks de Vancouver dans la LNH.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|1994-1995 || Pats de Regina || LHOu ||62 ||20 ||23 ||43 ||45 ||4 ||3 ||1 ||4 ||0 
|-
|1995-1996 || Pats de Regina || LHOu ||70 ||57 ||55 ||112 ||105 ||11 ||4 ||5 ||9 ||23 
|-
|1996-1997 || Pats de Regina || LHOu ||58 ||49 ||49 ||98 ||148 ||5 ||3 ||2 ||5 ||10
|-
|1997-1998 || Pats de Regina || LHOu ||56 ||41 ||58 ||99 ||134 ||2 ||2 ||2 ||4 ||10
|-
|1998-1999 || Canucks de Vancouver || LNH ||30 ||2 ||4 ||6 ||10 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|1998-1999 || Crunch de Syracuse || LAH ||38 ||14 ||15 ||29 ||48 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1999-2000 || Canucks de Vancouver || LNH ||6 ||1 ||5 ||6 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1999-2000 || Crunch de Syracuse || LAH ||45 ||19 ||32 ||51 ||113 ||4 ||1 ||0 ||1 ||10 
|-
|2000-2001 || Blades de Kansas City || LIH ||60 ||27 ||26 ||53 ||136 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2000-2001 || Canucks de Vancouver || LNH ||10 ||1 ||0 ||1 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2001-2002 || Hurricanes de la Caroline || LNH ||8 ||0 ||0 ||0 ||2 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2001-2002 || Moose du Manitoba || LAH ||68 ||16 ||17 ||33 ||187 ||7 ||1 ||1 ||2 ||4
|-
|2002-2003 || Maple Leafs de Saint-Jean || LAH ||65 ||24 ||29 ||53 ||123 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2002-2003 || Maple Leafs de Toronto || LNH ||5 ||1 ||0 ||1 ||2 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2003-2004 || Maple Leafs de Saint-Jean || LAH ||52 ||22 ||33 ||55 ||106 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2003-2004 || Maple Leafs de Toronto || LNH ||1 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-  
|-
|2004-2005 || Hämeenlinnan Pallokerho || SM-liiga ||51 ||21 ||15 ||36 ||94 ||10 ||6 ||1 ||7 ||12  
|-
|2005-2006 || HC Fribourg-Gottéron || LNA ||44 ||17 ||18 ||35 ||127 ||14 ||4 ||10 ||14 ||84
|-
|rowspan="2"|2006-2007 || HC Fribourg-Gottéron || LNA ||38 ||13 ||21 ||34 ||54 ||4 ||1 ||3 ||4 ||10
|-
| SC Langnau Tigers || LNA ||- ||- ||- ||- ||- ||11 ||4 ||10 ||14 ||12
|-
|2007-2008 || SC Langnau Tigers || LNA ||48 ||26 ||43 ||69 ||87 ||7 ||1 ||9 ||10 ||55
|-
|2008-2009 || EV Zoug || LNA ||49 ||17 ||32 ||49 ||100 ||10 ||1 ||3 ||4 ||20
|-
|2009-2010 || EV Zoug || LNA ||46 ||30 ||33 ||63 ||48 ||13 ||5 ||10 ||15 ||14  
|-
|2010-2011 || EV Zoug || LNA || 43|| 16|| 36|| 52|| 54|| 6|| 1|| 3|| 4|| 4  
|-
|2011-2012 || EV Zoug || LNA || 39|| 16|| 21|| 37|| 59|| 9|| 5|| 5|| 10|| 4
|-
|2012-2013 || EV Zoug || LNA || 50|| 18|| 18|| 36|| 50|| 14|| 6|| 11|| 17|| 12
|-
| 2013-2014|| EV Zoug||  LNA|| 39|| 13|| 20|| 33|| 81|| 2|| 1|| 2|| 3|| 0
|-
| 2014-2015|| EV Zoug||  LNA|| 34|| 15|| 16||31 ||68 ||4 ||3 ||1 || 4||2 
|-
| 2015-2016|| EV Zoug||  LNA|| 48 || 18 || 30 || 48 || 20 || 4 || 1 || 1 || 2 || 4
|-
| 2016-2017|| EV Zoug||  LNA|| 49 || 14 || 25 || 39 || 83 || 13 || 3 || 6 || 9 || 12
|-
| 2017-2018|| EV Zoug||  LNA|| 19 || 2 || 3 || 5 || 8 || - || - || - || - || -
|-
| 2017-2018 || EV Zoug Academy || LNB || 31 || 9 || 19 || 28 || 36 || - || - || - || - || -

| 546 || 215 || 315 || 530 || 839 || 111 || 36 || 74 || 110 || 233

| 268 || 95 || 126 || 221 || 577 || 7|| 1|| 1|| 2|| 4

| 60 || 5 || 9 || 14 || 16 || -|| -|| -|| -|| -

| 60 || 27 || 26 || 53 || 136 || -|| -|| -|| -|| -

| 246 || 167 || 185 || 352 || 432 || 22|| 12|| 10|| 22|| 43

| 1998|| Canada -20 ans || Championnat du monde junior || 7|| 4|| 0|| 4|| 14||  
|-
| 2005|| Team Canada || Coupe Spengler || 5|| 1|| 1|| 2|| 0|| Finaliste
|-
| 2006|| Team Canada || Coupe Spengler || 5|| 0|| 2|| 2|| 6|| Finaliste
|-
| 2010|| Team Canada || Coupe Spengler || 5|| 3|| 0|| 3|| 4|| Finaliste
|-
| 2012||EV Zoug || Trophée européen || 8|| 4|| 9|| 13|| 12|| Deuxième place de la Division Ouest
|-
| 2012|| Team Canada || Coupe Spengler || 4|| 0|| 1|| 1|| 6|| Vainqueur

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi 

Naissance en janvier 1978
Naissance à Calgary
Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur des Canucks de Vancouver
Joueur des Hurricanes de la Caroline
Joueur des Maple Leafs de Toronto
Joueur du Crunch de Syracuse
Joueur des Blades de Kansas City
Joueur du Moose du Manitoba (LAH)
Joueur des Maple Leafs de Saint-Jean
Joueur du HPK Hämeenlinna
Joueur du HC Fribourg-Gottéron
Joueur du SC Langnau Tigers
Joueur du EV Zoug
Joueur des Pats de Regina
Choix de premier tour au repêchage d'entrée dans la LNH
Choix de repêchage des Canucks de Vancouver
Attaquant de hockey sur glace